Norrasjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Norrasjö, sjö i Olofströms kommun, 
Norrasjön, Blekinge, sjö i Karlshamns kommun,  (8,85 ha)
Norrasjön (Bringetofta socken, Småland), sjö i Nässjö kommun,  (7,89 ha)
Norrasjön (Näsby socken, Småland), sjö i Vetlanda kommun,  (82 ha)

Se även
Norrsjön
Norresjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn